

Notes et références 

Adriatique